Севрен ():
 Сен-Севрен — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Сен-Севрен-сюр-Бутон — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.